een Angelsaksische koning; zie Oswald van Northumbria
 een kroonpretendent in Wessex in 726; zie Oswald (Wessex)
 een bisschop; zie Oswald van York
 de mogelijke moordenaar van John F. Kennedy; zie Lee Harvey Oswald
 Oswald (televisieserie), een kinderserie van Nickelodeon